Héricourt (Pas-de-Calais)
 Héricourt (Haute-Saône)
ook:
Héricourt-en-Caux, Seine-Maritime
Héricourt-sur-Thérain, Oise